Svitálka může být:
 Svitálka (Krásná Hora) – součást obce Krásná Hora
 Svitálka (Květinov) – samota patřící Květinovu